La Roue Tourangelle 2022 var den 20. udgave af det franske cykelløb La Roue Tourangelle. Det blev kørt den 27. marts 2022 med mål i Tours i departementet Indre-et-Loire. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2022. Løbet blev vundet af franske Nacer Bouhanni fra .

Resultat

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2022
UCI Europe Tour 2022